Kansas City se poate referi la următoarele 

 Zona metropolitană Kansas City (conform, Kansas City Metropolitan Area), o zonă metropolitană care include
 Kansas City, Missouri, orașul central al zonei
 Kansas City, Kansas, suburbia sa vestică
 North Kansas City, Missouri, suburbia sa nordică

Kansas City se mai poate refri la 
 Kansas City, statul , o comunitate neîncorporată la vest de orașul Portland, Oregon
 Kansas City, film din 1996 realizat de Robert Altman
 "Kansas City" (cântec), o altă dezambiguizare

Vezi și 

 Kansas City standard, un standard de stocare digitală pentru casete audio
 Kansas City Shuffle, cântec al pianistului de muzică jazz Bennie Moten
 Deuce-to-seven low, metodă de evaluare a conținutului mâinilor de valori mici din poker, adesea numită "Kansas City low" ori doar "low poker"

Nume proprii